

Pessoas 
 Robert Dunnell

Localidades 
 Dunnell (Minnesota)

Desambiguação